Дыбино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дыбино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Дыбино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.